Le nom José Pelletier peut faire référence à :
 José Pelletier (1888-1970), un coureur cycliste français ;
 José Pelletier (né en 1947), un footballeur français.